Idoom, anciennement Easy ADSL puis Djaweb est un fournisseur d'accès internet algérien, filiale d'Algérie Télécom.

Leader national en xDSL, Djaweb  « El Djazair abra al web» », est le seul FAI présent sur tout le territoire national et ce depuis son lancement en 2001.

Le , Algérie Télécom lance sa nouvelle gamme d'offres internet, baptisée « Idoom ADSL », avec des débits allant de 1 à 8 Mbit/s puis le  propose un débit allant jusqu'à 20 Mbit/s.

Identité visuelle (logo)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internet en Algérie
 Algérie Télécom

Liens externes 
 Site officiel d'Algérie Télécom
  Site officiel de Djaweb

Entreprise Internet ayant son siège en Algérie
Fournisseur d'accès à Internet ayant son siège en Algérie
Entreprise fondée en 2001